Cesare Maniago (né le  à Trail en Colombie-Britannique au Canada) est un gardien de but de hockey sur glace professionnel.

Carrière 
Il commence en jouant dans l'Association de hockey de l'Ontario, aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario en 1957 en jouant pour les St. Michael's Majors de Toronto. Par la suite, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey pour les Maple Leafs de Toronto en 1960. Il joue ensuite dans différentes ligues (Western Hockey League, Ligue américaine de hockey) avant de rejouer dans la LNH deux saisons plus tard pour une quinzaine de matchs avec les Canadiens de Montréal.

L'expansion 1967 de la LNH va lui permettre de trouver du temps de jeu alors qu'il jouait peu depuis deux ans avec les Rangers de New York. Il devient le gardien numéro un de la nouvelle franchise, les North Stars du Minnesota. Deux saisons plus tard, Gump Worsley arrive au sein de l'équipe et ils vont se partager équitablement les matchs de l'équipe.

Il quitte l'équipe à la fin de saison 1975-1976 pour rejoindre pour ses deux dernières années les Canucks de Vancouver.

Il occupe le poste d'entraîneur adjoint des Canucks lors de la saison 1988-1989 de la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1957-1958 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 48 || 21 || 19 || 7 ||  || 173 || 3,6 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 42 ||  ||  ||  ||  || 131 || 3,12 || 0 || 4 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Dutchmen de Kitchener-Waterloo || OHA SR || 38 ||  ||  ||  ||  || 149 || 3,99 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960 || Maroons de Chatam || Coupe Allan || 14 || 10 || 3 || 1 || 850 || 40 || 2,82 || 0 || 3 ||  || 14 || 10 || 3 || 850 || 40 || 2,82 ||  || 3 || 
|-
| 1960-1961 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7 || 4 || 2 || 1 || 419 || 17 || 2,43 || 92,8 || 0 || 2 || 2 || 1 || 1 || 145 || 6 || 2,49 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 1960-1961 || Canucks de Vancouver || WHL || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 5 || 2,5 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Wolves de Sudbury || EPHL || 11 || 7 || 3 || 1 || 660 || 19 || 1,73 || 0 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Comets de Spokane || WHL || 30 || 17 || 10 || 3 ||  || 90 || 3 || 0 || 1 || 28 || 4 || 1 || 3 || 240 || 19 || 4,75 ||  || 0 || 
|-
| 1961-1962 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL || 68 || 37 || 21 || 10 ||  || 168 || 2,47 || 0 || 3 || 0 || 13 || 8 || 5 || 823 || 32 || 2,33 ||  || 0 || 2
|-
| 1962-1963 || Canadiens de Montréal || LNH || 14 || 5 || 5 || 4 || 820 || 42 || 3,07 || 89,6 || 0 || 2 || 3 || 0 || 3 || 185 || 9 || 2,92 ||  || 0 || 0
|-
| 1962-1963 || As de Québec || LAH || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 19 || 3,8 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Comets de Spokane || WHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL || 28 || 13 || 11 || 4 ||  || 86 || 3,07 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Bisons de Buffalo || LAH || 27 || 11 || 13 || 1 ||  || 103 || 3,82 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Knights d'Omaha || CPHL || 6 || 2 || 2 || 2 || 360 || 23 || 3,83 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Bruins de Minneapolis || CPHL || 67 || 34 || 26 || 7 ||  || 184 || 2,75 || 0 || 6 || 8 || 5 || 1 || 4 || 300 || 19 || 3,8 ||  || 1 || 10
|-
| 1965-1966 || Rangers de New York || LNH || 28 || 9 || 14 || 4 ||  || 94 || 3,5 || 89,4 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Clippers de Baltimore || LAH || 27 || 11 || 16 || 0 ||  || 83 || 3,17 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Rangers de New York || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 219 || 14 || 3,84 || 86,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || North Stars du Minnesota || LNH || 52 || 22 || 16 || 9 ||  || 133 || 2,77 || 91,2 || 6 || 12 || 14 || 7 || 7 || 893 || 39 || 2,62 || 91,8 || 0 || 
|-
| 1968-1969 || North Stars du Minnesota || LNH || 64 || 18 || 34 || 10 ||  || 198 || 3,29 || 90,5 || 1 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || North Stars du Minnesota || LNH || 50 || 9 || 24 || 16 ||  || 163 || 3,39 || 90,8 || 2 || 0 || 3 || 1 || 2 || 180 || 6 || 2 || 94,1 || 1 || 0
|-
| 1970-1971 || North Stars du Minnesota || LNH || 40 || 19 || 15 || 6 ||  || 107 || 2,7 || 91,4 || 5 || 2 || 8 || 3 || 5 || 479 || 28 || 3,51 || 89,6 || 0 || 0
|-
| 1971-1972 || North Stars du Minnesota || LNH || 43 || 20 || 17 || 4 ||  || 112 || 2,65 || 92 || 3 || 4 || 4 || 1 || 3 || 236 || 12 || 3,04 || 90,6 || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || North Stars du Minnesota || LNH || 47 || 21 || 18 || 6 ||  || 132 || 2,9 || 91 || 5 || 2 || 5 || 2 || 3 || 306 || 9 || 1,76 || 93,9 || 2 || 2
|-
| 1973-1974 || North Stars du Minnesota || LNH || 40 || 12 || 18 || 10 ||  || 138 || 3,48 || 89,8 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || North Stars du Minnesota || LNH || 37 || 11 || 21 || 4 ||  || 149 || 4,21 || 88,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || North Stars du Minnesota || LNH || 47 || 13 || 27 || 5 ||  || 151 || 3,36 || 90,1 || 2 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Canucks de Vancouver || LNH || 47 || 17 || 21 || 9 ||  || 151 || 3,36 || 89,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Canucks de Vancouver || LNH || 46 || 10 || 24 || 8 ||  || 172 || 4,03 || 87 || 1 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 568 || 190 || 257 || 97 ||  ||  || 3,27 || 87,6 || 30 || 71 || 36 || 15 || 21 ||  || 100 || 2,68 ||  || 3 ||

Références 

Naissance en janvier 1939
Naissance à Trail (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Comets de Spokane
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des As de Québec
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Bruins de Minneapolis